Ренье́ () — фамилия и имя.

Персоналии

Имя 
 
 
 
 Ренье IV (после 947—1013) — титулярный граф Эно с 958 года, граф Эно (Геннегау) в 973—974 годах, граф Монса с 998 года.
 Ренье V (ум. 1039) — граф Эно в 1013—1039, сын Ренье IV и Гедвиги Французской.

Фамилия 
 Ренье, Альбер (1896—1948) — французский футболист.
 Ренье, Альфонс — бельгийский футболист, бронзовый призёр Олимпийских игр 1900.
 Ренье, Анриетта (1875—1956) — французская арфистка, композитор и музыкальный педагог.
 Ренье, Анри де (1864—1936) — французский поэт и писатель, член Французской академии.
 Ренье, Жан (1771—1814) — французский дивизионный генерал, участник Наполеоновских войн, военный министр Неаполитанского королевства, командир 7-го корпуса французской армии в кампании 1812 года в России.
 Ренье, Жерар (более известен как Жан Клер; род. 1940) — французский историк современного искусства, член Французской академии.
 Ренье, Жереми (род. 1981) — бельгийский актёр кино и телевидения, сводный брат Янника Ренье.
 Ренье, Карлос — авиаконструктор.
 Ренье, Клод (1736—1814) — французский государственный деятель и юрист.
 Ренье, Леон (1809—1885) — французский филолог, знаток латинской эпиграфики.
 Ренье, Матюрен (1573—1613) — французский поэт-сатирик.
 Ренье, Николя (1591—1667) — итальянский художник французского происхождения.
 Ренье, Наташа (род. 1972) — бельгийская актриса.
 Ренье, Паскаль (род. 1971) — бельгийский футболист, защитник.
 Ренье, Рене-Франсуа (1794—1881) — французский кардинал, епископ.
 Ренье, Родольфо (1857—1915) — итальянский филолог, лингвист, редактор и литературный критик.
 Ренье, Шарль (1914—2001) — немецкий актёр, режиссёр и переводчик.
 Ренье, Эмиль (1894—1940) — французский предприниматель, основатель моторостроительной компании.
 Ренье, Янник (род. 1975) — бельгийский актёр кино и телевидения.

Прочее 
 Дом Ренье — знатный дворянский род лотарингского происхождения.
 Établissments Regnier — французская моторостроительная компания.

См. также 
 Жак Оноре Ренье (полное имя Жак Оноре Ренье Гримальди) — наследный принц Монако, маркиз де Бо.